Al-Qa'im bi-amri 'llah (arabisch القائم بأمر الله „der Gottes Befehl ausführt“) ist der Thronname folgender Personen:

* Abu l-Qasim Muhammad ibn al-Mahdi (893–946), zweiter Kalif der Fatimiden, siehe al-Qa'im (Fatimide)
 Al-Qa'im bi-amri 'llah (1001–1075), 26. Kalif der Abbasiden, siehe al-Qa'im (Abbaside)
 Abu Bakr Hamza al-Qa'im bi-amri 'llah († 1458), Kalif der Abbasiden, siehe al-Qa'im II. (Abbasiden)
 Abu Abdallah Muhammad al-Mahdi al-Qa'im bi-amri 'llah († 1517), Scheich der Saadier, siehe Abu Abdallah al-Qa'im